Владимир Добров може да се отнася за:

 Владимир Добров (шахматист) (р. 1984) – руски шахматист
 Владимир Добров (писател) – руски писател